Next to Me – singolo di Emeli Sandé del 2012
Next to Me – singolo degli Imagine Dragons del 2018